__БЕЗСАДРЖАЈА__

Следи списак широко распрострањених боја.

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

К

Л

Љ

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Спољашње везе 
 -{Xona.com}- — Списак имена од преко 2000 боја на енглеском језику
 Чланак о именима боја
 Међународни конзорцијум за боје
 Интерактивно бирање нијанси боја
 -{ColourLovers.com}-
 -{Coloria.net}-: Имена боја на енглеском језику
 Боје за -{HTML}-
 Боје на јапанском и енглеском језику

Боје

la:Color#Colores